Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Patty Fendick e Gigi Fernández che hanno battuto in finale Katrina Adams e Mercedes Paz 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Patty Fendick /  Gigi Fernández (campionesse)
 Katrina Adams /  Mercedes Paz (finale)

 Sandy Collins /  Elna Reinach (semifinali)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1991